Geografia:
 Vila, entitat de població, a mig camí entre el poble i la ciutat
 Vila closa, aquella protegida per muralles
 Vil·la, explotació agrària construïda durant la república romana i l'Imperi Romà
 Vil·la (residència), casa de camp de grans dimensions
 Toponímia:
 Vila (Encamp), nucli de població del Principat d'Andorra a la parròquia d'Encamp
 Vila (Melgaço), freguesia portuguesa del concelho de Melgaço 
 La Vila Joiosa (popularment la Vila), municipi de la Marina Baixa, capital de la comarca
 Vila-real, municipi de la Plana Baixa
 Port Vila (o simplement Vila), capital de Vanuatu
 Vila d'Eivissa o simplement Vila, nom popular de la ciutat d'Eivissa
 Vila de Cruces, municipi de Galícia, a la província de Pontevedra
 Vila do Conde, municipi de Portugal, al districte de Porto
 Vila do Porto, municipi de les Açores, capital de l'illa de Santa Maria
 Vila Franca de Xira, municipi de Portugal, al districte de Lisboa
 Vila Franca do Campo, municipi de les Açores, a l'illa de São Miguel
 Vila Nova de Famalicão, municipi de Portugal, al districte de Braga
 Vila Nova de Gaia, municipi de Portugal, tocant al riu Douro, a l'altra banda de Porto
 Vila Pery, antic nom de la ciutat de Chimoio, a Moçambic
 Districte de Vila Pery, antic districte de Moçambic durant l'època portuguesa, actualment província de Manica
 Vila Real, municipi de Portugal, capital del districte homònim
 Can Vila, diversos indrets 
 Biografies:
 Anton Vila i Sala (Santpedor, província de Barcelona, 1863 - 1936), capellà catòlic, arxiver, historiador, periodista, excursionista, poeta i dinamitzador cultural
 Antoni Vila, diversos personatges
 Bernat Vila (), matemàtic barceloní
 David Vila i Ros (Sabadell, Vallès Occidental, 1977), escriptor i dinamitzador lingüístic català 
 Emiljano Vila
 Enrique Vila-Matas, escriptor català en llengua castellana
 Hèctor Vila, nom artístic amb què és conegut el cantant català Pere Vilaregut
 Jaume Vila Mulet, polític mallorquí
 Joan Vila i Cinca, pintor català
 Joan Vila i Pujol, dibuixant i il·lustrador català
 Jordi Vila i Foruny, industrial i polític català
 Josep Vila i Amorós, músic català
 Josep Vila Closes, pintor català
 Lluís Vila, diversos personatges
 Maria Vila i Panadès, actriu catalana
 Ramon Vila Capdevila, anarcosindicalista i maquis català, conegut amb el malnom de Cara cremada
 Santiago Vila i Vicente o Santi Vila, historiador i polític català
 Waldo Vila Gilabert, jugador de pilota valenciana
 Miscel·lània:
 Vila (Vielha e Mijaran)
 Vila (títol)